Мончегорск — военный аэродром в Мурманской области, расположенный в трёх километрах северо-восточнее города Мончегорск и в двадцати километрах от авиабазы Оленья. В советский период имел условное наименование Сургуч.

По состоянию на 2013 год на аэродроме дислоцирована авиагруппа 7000 авиационной базы (до 1 декабря 2010 года 6964 авиационная база; до 1 декабря 2009 года — 98 отдельный гвардейский Краснознамённый Висленский ордена Кутузова разведывательный авиационный полк - в/ч 81636), на вооружении которой состоят самолёты Су-24М, Су-24МР, МиГ-31БМ, а также вертолёты Ми-8.

3 декабря 2013 года авиагруппа переформирована в 98 отдельный гвардейский Краснознаменный Висленский ордена Кутузова смешанный авиационный полк.

История 
Во время войны на аэродроме базировался 17-й гвардейский штурмовой авиационный полк на самолётах Ил-2.

С 1955 по 1958 год на аэродроме базировался 95-й бомбардировочный авиационный полк 184 бомбардировочной авиадивизии 22 воздушной армии на Ил-28.

20 мая 1966 года на аэродроме Мончегорск была сформирована 67 отдельная авиационная эскадрилья на базе 2 самолётов дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126 с радиолокационным комплексом «Лиана». Формирование было выполнено на основании директивы генштаба ВС СССР. В том же году, 10 ноября часть была перебазирована в город Шяуляй.

На аэродроме дислоцировались самолёты МиГ-31 174-го Гвардейского Краснознамённого Печенгского истребительного авиаполка имени дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова.

1 сентября 2001 года 174 авиаполк был расформирован (Боевое Знамя полка и его почётные наименования не были переданы какой-либо строевой авиационной части). Самолёт МиГ-31 имени Б. Ф. Сафонова после расформирования полка передан, ныне расформированному, 458 Гвардейскому Полоцкому истребительному авиаполку, дислоцированному на аэродроме Савватия вблизи Котласа Архангельской области.

Примечания

Ссылки 
 Авиабаза Мончегорск на официальном сайте Министерства обороны России

Мончегорск
Мончегорск
Военные аэродромы СССР